Charles III peut faire référence à deux rois des Francs :
 Charles III le Gros (839-888), roi de Francie orientale de 876 à 887 et empereur d'Occident de 881 à 888 ;
 Charles III le Simple (879-929), roi de Francie occidentale de 898 à 922.